het Franse woord voor bakker

Personen
 François-Joseph Boulanger (1819-1873), Belgisch kunstschilder
 Georges Boulanger (1837-1891), Frans generaal en minister
 Mousse Boulanger (1926-2023), Zwitserse schrijfster, actrice en comedienne.
 Nadia Boulanger (1887-1979 ), Frans dirigente en organiste
 Lili Boulanger (1893-1918 ), Frans componiste
 Pierre-Jules Boulanger (1885-1950), Frans ingenieur
 Hippolyte Boulanger (1837-1874), Belgisch landschapschilder; zie: Hippolyte Boulenger
 Yoann Le Boulanger (1975), Frans wielrenner

Overige
Surinaamse aubergine
In Nederland: Meestertitel voor een broodbakker

Franse achternaam